«О́стров» () — роман английского писателя Олдоса Хаксли (1962).

Написан в жанре социальной фантастики (фактически представляет собой утопию с элементами экотопии). Это последний роман Хаксли.

Сюжет 
Сюжета как такового в романе почти нет.
Журналист Уилл Фарнеби в результате кораблекрушения оказывается на острове Пала (вымышленном). Далее на протяжении всего остального романа жители острова рассказывают ему об особенностях социального устройства на Пале.

В основу романа легли идеи из последней главы сочинения Хаксли «Возвращение в дивный новый мир».

Цитаты

Критика 
 Шадурский, Максим Иванович. Литературная утопия от Мора до Хаксли: Проблемы жанровой поэтики и семиосферы. Обретение острова. — М., 2007. — ISBN 978-5-382-00362-7
 Апенко, Елена Михайловна. Настоящее и будущее по Олдосу Хаксли.

Переводы 
 С. Шик, 2000 г. ISBN 5-7331-0207-1
 М. Крутикова, 1995 г. (Олдос Хаксли. Остров. Врата восприятия. Небеса и ад. Киев: София, 1995 г., ISBN 5-1701-0046-3)

См. также 
 Утопия
 Утопия (книга)

Примечания 

Произведения Олдоса Хаксли
Романы-утопии
Романы 1962 года
Вымышленные острова